Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2018 – dwudzieste trzecie mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB, mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Gabonie w dniach 16–28 stycznia 2018 roku. Tytułu zdobytego w 2014 roku broniła reprezentacja Egiptu. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2019.

Gabon został wybrany gospodarzem turnieju podczas kongresu CAHB w styczniu 2016 roku, losowanie grup odbyło się 3 listopada 2017 roku w Libreville.

Dziesięć uczestniczących drużyn rywalizowało w pierwszej fazie systemem kołowym podzielone na dwie pięciozespołowe grupy, po czym czołowe czwórki z każdej z grup awansowały do trzyrundowej fazy pucharowej, medaliści zawodów mieli natomiast zapewniony awans na mistrzostwa świata. Zawody odbyły się w nowo otwartym przez prezydenta Alego Bongo Ondimbę Palais des Sport de Libreville.

W finale zmierzyły się reprezentacje Egiptu i Tunezji, dziesiąty tytuł w historii zdobyli Tunezyjczycy, a prócz finalistów na MŚ 2019 awansowali zawodnicy z Angoli.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecz o 9. miejsce

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2018 w piłce ręcznej
2018 w Afryce
Piłka ręczna w Gabonie
Libreville